Дальхайм (нем. Dalheim; люксемб. Duelem; фр. Dalheim) — топоним.

 Дальхайм — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Гревенмахер. 
 Дальхайм (Рейнхессен) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Дальхайм (Таунус) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.